ATV har flere betydninger:

 All-terrain vehicle
 Akademiet for de Tekniske Videnskaber
 ATV (Rumfartøj)
 ATV (Østrig) – tv-station fra Østrig